José Custódio de Faria, monnik die pionier was in hypnose
 Abbé Faria (De Graaf van Monte Cristo), personage in De Graaf van Monte Cristo